Le tournoi Canadian Classic 2004 est l'édition 2004 du tournoi de squash Canadian Classic qui se déroule du 15 au  au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 5 star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiés. 

En finale, Thierry Lincou remporte le titre face au Canadien Jonathon Power.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canadian Classic

Liens externes 

Canadian Classic
Squash en 2004
Sport au Canada en 2004
Sport en novembre 2004